Enrico Maxwell (エンリコ・マクスウェル, Enriko Makusuweru) es un personaje del Anime, Manga y Ova Hellsing. En la serie de TV, su voz en Japonés es dada por Hideyuki Tanaka. En los Ovas, es por Shō Hayami, y en versiones de TV, y Ovas, su voz en inglés es por JB Blanc.

Historia y apariencia 

Maxwell es el fanático líder de la XIII sección del Vaticano, la Organización Iscariote. Enrico controla su organización con puño de hierro. Sin embargo, su devoción aparentemente ciega a su misión, a menudo hace que su subordinado Alexander Anderson, se pregunte cuales son sus motivaciones reales. Durante la confrontación entre Alucard y la policía de Millennium llevado a cabo en Río de Janeiro, Anderson observa la escena desarrollándose en las noticias con un sentimiento de indignación y furia por no poder acabar de una vez con su enemigo Alucard, mientras que Enrico parece disfrutar que sus enemigos se acaben entre ellos. Enrico también tiene una amarga rivalidad con Integra Hellsing, Líder de la Organización Hellsing, debido a sus ocupaciones similares y diferentes ideologías.

En el manga, Enrico es ascendido a Obispo y luego muy rápidamente a Arzobispo en el espacio de dos volúmenes (Vol 4 y 6) por el Papa. Él tiene el comando del restos de los ejércitos cristianos de las cruzadas Santas, que consiste en más de 3.000 caballeros cubiertos en una armadura medieval y con un surtido de armas pesadas con el que pretenden acabar con Millennium y Hellsing. Sin embargo, se convirtió en un tipo embriagado con el poder, que hasta decidió también acabar con los sobrevivientes protestante de Londres y mandó a sus hombres para matarlos allí. Finalmente, el ejército de "Familiares" de Alucard, que lo intenta asesinar. Así, que escapo en su Helicóptero el cual, llegó a Londres desde la Ciudad del Vaticano, pero recibió un disparo de las Balas Mágicas del mosquete de Rip Van Winkle y las cartas explosivas de Tubalcain Alhambra (que en este momento eran "familiares" bajo el mando de Alucard), pero sobrevivió a la caída, ya que se encontraba en un cubo de cristal antibalas al que entró para proteger antes de irse a Londres, pero fue Anderson, que rompió el cubo blindado donde se encontraba él, dejando a Enrico vulnerable al ataque mortal de los hombres de Alucard. Anderson comentó que Enrico se había convertido en embriagado con poder y más bien, luchaba por sus propios objetivos y placer en lugar de servir al Vaticano. Con este acto, Anderson consideró que Enrico se había convertido en un enemigo de la Ciudad del Vaticano y era necesario, asesinarlo de una vez por todas.

Tras la muerte de Enrico, Anderson tiene un Flashback. Como un niño pequeño, Enrico vivía en Fernando Lucas, un orfanato a las afueras de Roma donde Anderson vivían y trabajaba. Sus padres lo habían abandonado, probablemente porque él era el hijo bastardo. Aunque Anderson había intentado planteale que no era necesario seguir con ese odio y ser olvidar lo malo, Enrico permaneció enojado y rencoroso. Él creció decidido a convertirse en alguien que los demás, no lo pudieran aplastar. La determinación de Enrico resultó para el su martirio, ya que terminó en la misma manera que había vivido; solo.

En el Manga, Maxwell tiene cabello rubio y ojos azules, mientras que ambas versiones animadas, le dan un color plateado a su cabello. Tiene ojos verdes del Anime y ojos violeta en los Ovas.

En las Ovas, aparece en el III, IV, VI y VIII.

Enlaces externos 
 Traducción en inglés de Enrico Maxwell

Obispos ficticios
Personajes de Hellsing

en:Enrico Maxwell